Sjöberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Sjöberg (1903–1980), schwedischer Film- und Theaterregisseur
 Arne Sjöberg (1934–1997), deutscher Schriftsteller, siehe Jürgen Brinkmann
 Bertil Sjöberg (1914–1999), schwedischer Künstler
 Birger Sjöberg (1885–1929), schwedischer Dichter
 Curt Sjöberg (1897–1948), schwedischer Turner und Wasserspringer
 Fredrik Sjöberg (* 1958), schwedischer Übersetzer, Journalist und Schriftsteller
 Gustav Sjöberg (1913–2003), schwedischer Fußballtorhüter und -trainer
 Gustav-Adolf Sjöberg (1865–1937), schwedischer Sportschütze
 Henrik Sjöberg (1875–1905), schwedischer Leichtathlet und Turner
 Jalmar Sjöberg (* 1985), schwedischer Ringer
 Johan Sjöberg (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Johanna Sjöberg (* 1978), schwedische Schwimmerin
 Kjell Sjöberg (1937–2013), schwedischer Skispringer
 Lars-Erik Sjöberg (1944–1987), schwedischer Eishockeyspieler und -scout
 Lena Sjöberg (* 1970), schwedische Illustratorin und Schriftstellerin  
 Lotta Sjöberg (* 1974), schwedische Comiczeichnerin und Illustratorin
 Patrik Sjöberg (* 1965), schwedischer Leichtathlet
 Paul Sjöberg (1897–1978), finnischer Segler
 Richard Sjöberg (1890–1960), schwedischer Leichtathlet
 Thomas Sjöberg (* 1952), schwedischer Fußballspieler